Aarburg steht für:

 Aarburg, eine Kleinstadt und Einwohnergemeinde, Bezirk Zofingen, Kanton Aargau, Schweiz
 Aarburg (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht 

Aarburg ist der Familienname folgender Personen:

 Ursula Aarburg (1924–1967), deutsche Musikwissenschaftlerin